Ured SAD za popis stanovništva (službeno eng. Bureau of the Census, drugi oblik United States Census Bureau, USCB), prema Razredu 13 Kodeksa SAD § 11, glavna državna agencija Federalnog statističkog sustava SAD, odgovorna za pribavljanje podataka o američkom narodu i gospodarstvu. Ured za popis dio je ministarstva trgovine SAD i njegova direktora postavlja Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

Prva zadaća Ureda za popis je vođenje popisa stanovništva SAD svakih deset godina, koji alocira mjesta u Zastupničkome domu Sjedinjenih Država prema saveznoj državi temeljem njihova stanovništva.

Izvori 

Demografija SAD-a